Боулз или Боулс (Bowles) — фамилия. Известные носители:

 Боулз, Брайан (род. 1980) — американский боец ММА.
 Боулс, Гарри (1962—2019) — американский серийный убийца и грабитель.
 Боулс, Лорен (род. 1970) — американская актриса, сценарист и кинопродюсер.
 Боулз, Пол (1910—1999) — американский писатель и композитор.
 Боулс, Самуэль (род. 1939) — американский экономист.
 Боулс, Стэн (род. 1948) — английский футболист.
 Боулз, Уэйд Дуглас (более известен как Рокки Джонсон; 1944—2020) — канадский рестлер.
  — английский священник, поэт и критик.
 Боулс, Честер (1901—1986) — американский политик.
 Боулз, Эдвард Огастес (1865—1954) — британский ботаник и садовод.
 Боулз, Эрскин (род. 1945) — американский бизнесмен и политик-демократ.

См. также 
 Игра в боулз (bowls) — английская спортивная игра.

Примечания